Breg peut désigner :
 Breg, un des deux ruisseaux qui en s'unissant forment le Danube ;
 Breg, une localité de Croatie située dans la municipalité de Labin, comitat d'Istrie.
 Breg, un village de Slovénie situé dans la municipalité de Žirovnica.

Voir aussi 
 Bački Breg, une localité de Serbie située dans province autonome de Voïvodine.
 Cobthach Cóel Breg, un roi d'Irlande du  avant notre ères.

Homonymie de toponyme